José Alberto de Sousa Couto (Sandim, 16 de março de 1855 - 19??) foi um advogado e espírita português.

Biografia 
Formou-se em Direito na Universidade de Coimbra em 1882.

Era presença nas reuniões espíritas que se realizavam em casa de um amigo e colega de profissão que vivia em Paris.

Reportam-se a 1898 os primeiros passos no Movimento Espírita Português, tendo frequentado em diversas ocasiões, o Centro Espírita Luz e Caridade em Braga.

Conheceu o médium Fernando Augusto de Lacerda e Mello, cuja capacidade estudou, num estudo abalizado que o médium publicou no prólogo do 1º volume da obra "Do País da Luz".

Também era um dos elementos presentes nas reuniões de efeitos físicos e pesquisa da médium Madalena Frondoni Lacombe.

Em 1900 representou Portugal no Congresso Internacional Espírita em Paris, passando, a partir de então, a corresponder-se com diversos espíritas na Grã-Bretanha e na França, entre os quais o Coronel Albert de Rochas.

Em 1905 fundou, às próprias expensas, a revista "Estudos Psíquicos" (primeira versão), mantendo-a até 1909, ano em que foi descontinuada devido à grave doença que o acometeu após o falecimento de seu filho.

Bibliografia
 VASCONCELOS, Manuela. Grandes Vultos do Movimento Espírita Português.

Ver também 
 Discurso de defeza pelo advogado José Alberto de Sousa Couto perante o segundo Conselho de Guerra in Biblioteca Nacional de Portugal

Espíritas de Portugal